Le nom dUSS Adams a été porté par trois navires de lUS Navy:
l, une frégate de 28 canons lancée en 1799;
l, un navire à vapeur en service de 1876 à 1919;
l, un destroyer mouilleur de mines qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 

Adams